Колонија Конститусион има више значења:

 Колонија Конститусион (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Колонија Конститусион (Тлапа де Комонфорт), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија Конститусион, Колонија дел Љано (Истлан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Колонија Конститусион (Сан Андрес Теотилалпам), насеље у савезној држави Оахака у Мексику